Manuel Vallaurio (Monte Carlo, 23 de fevereiro de 1987) é um futebolista monegasco que joga como goleiro.

Iniciou sua carreira no AS Monaco, onde jogou no time B entre 2005 e 2008, sendo promovido ao time principal na temporada 2007-08.

Foi emprestado ainda para Croix de Savoie (futuro Évian TG) e Rodez, assinando com o Rapid de Menton, em 2011. Foram 2 temporadas pelo clube alviazul, voltando ao seu time formador, o US Cap-d'Ail em 2013.

Vallaurio regressaria ao Monaco em 2016, desta vez para integrar o time C. Em 2018, assinou com o Saint-Jean/Beaulieu, da sétima divisão francesa.

Links
 Perfil de Manuel Vallaurio - Ogol.com.br 
 Perfil - Soccerbase 

Futebolistas da Association Sportive de Monaco Football Club
Naturais de Monte Carlo
Futebolistas de Mónaco